Questa è la Cronologia completa delle partite ufficiali della Nazionale di calcio della Bielorussia dal 1992 ad oggi.

Partite dal 1992 ad oggi

Collegamenti esterni

Nazionali di calcio della Bielorussia
Bielorussia